Окахандья, ранее Окаханджа () — главный город одноимённого округа, располагающегося в южной части региона Очозондьюпа в Центральной Намибии. Через город проходит железнодорожная линия, а также две автострады — B1 и B2. По данным переписи 2012 года население города составляет 27 335 человек.

В городе протекают две реки — Окаканго и Окамита.

История 
В XVIII веке нынешний город был поселением мигрантов племени гереро из Бечуаналенда (сегодня Ботсвана) с их вождём. Затем большинство из них направилось в Виндхук, соседний Гросс-Бармен и Очимбингве. Позже небольшая часть племени вернулось в Окахандью. Появился верховный вождь и «Хранитель огня предков» (). Здесь родились вожди племени, вошедшие в историю колониальной Германской Юго-Западной Африки — Магареро (1820) и Самуэль Магареро (1856).

В Окахандье не раз проходили кровавые события. 23 августа 1850 года Йонкер Африканер со своим племенем напал на поселение, после чего власть перешла к нему. Это происшествие было запечатлено как «резня в Окахандье» ().

Климат

Ссылки 
 Официальный сайт города Окахандья

Примечания 

Города Намибии
Очозондьюпа